Glittertind hegycsúcs Norvégiában (2470 m)
 Glittertind norvég folk-rock zenekar